Каменка () — река на Украине, правый приток Базавлука.

Характеристика 
Река протекает по территории Днепропетровской области. Длина реки — 96 км. Площадь водосборного бассейна — 1750 км².

Течение 
Исток реки находится около села Червоный Орлик Криничанского района.

На Каменке вблизи посёлка Токовское находится водопад.

Притоки 
Наиболее значимым притоком Каменки является левый приток — речка Жёлтенькая, которая впадает в неё неподалёку от села Каменка Апостоловского района. Справа в Каменку возле села Михайло-Заводское впадала речка Вшивая (в наше время, в связи с вырубкой лесов вдоль речки, часто пересыхающая и почти превратившаяся в балку). Также в Каменку впадают временные водотоки многочисленных балок.

Населённые пункты на реке 
Вниз по течению:

 с. Червоный Орлик
 с. Братское
 с. Запорожское
 пгт Софиевка
 с. Вишнёвое
 с. Алексеевка
 с. Каменка
 с. Излучистое
 с. Новогригоровка
 с. Златоустовка
 с. Катериновка
 с. Широчаны
 с. Михайловка
 с. Михайло-Заводское
 с. Каменка
 с. Червоный Запорожец
 п. Токовское
 с. Усть-Каменка

Примечания

Источники 
 Ріка Кам'янка // Водні геосистеми Криворіжжя / І. С. Паранько, В. Л. Казаков // Фізична географія Криворіжжя: монографія / І. С. Паранько, В. Л. Казаков, О. О. Калініченко [та ін.]. — Кривий Ріг, 2015. — 223 с. — С. 113.
 

Бассейн Базавлука
Реки Криворожского района